Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 1900 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6  au 11 juillet 1900.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1900
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1900
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1900

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1900
Jeux olympiques